Le tournoi féminin de Softball des Jeux mondiaux de 2013 a lieu du 9 juillet au 26 au .

Le softball est a nouveau sport invité comme lors de la dernière édition en 2009.

Organisation

Participants 
Six équipes participent au tournoi de softball aux Jeux mondiaux de 2013 :

Format 
Le tournoi se découpe en deux phases :

 un tournoi préliminaire opposant toutes les équipes au format suisse
 une phase finale opposant les quatre premières équipes dans un mélange de tournoi à simple et double élimination selon le

Compétition

Tournoi préliminaire

Classement

Détail des matchs

journée

journée

journée

Match pour la  place

Phase finale

Tableau

Détail des matchs

Demi-finales

Finale

Grande Finale

Classement final

Podiums

Tableau des médailles

Liens externes 

  Livret de résultat

Références 

Jeux mondiaux de 2013
Compétition internationale de softball
Softball en Colombie